Комарино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Комарино — деревня в Дарагановском сельсовете Осиповичского района Могилёвской области.
 Комарино — деревня в Вязьевском сельсовете Осиповичского района Могилёвской области.

Россия 
 Комарино — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.